Bercy (municipi), municipi al departament del Sena que existí entre 1790 i 1859 abans de la seva incorporació al territori de la ciutat de París
 Bercy Village, centre comercial i de lleure al 12è districte de París
 Barri de Bercy, barri administratiu al 12è districte de París
 Île de Bercy, illa artificial a París, França
 Parc de Bercy, conjunt de tres jardins al 12è districte de París
 Pont de Bercy, vial que travessa el Sena a París, a França que enllaça els districtes 12è i 13è